Circus (attractie), het samenwerkingsverband tussen artiesten
 Circus (gebouw), een gebouw uit de Romeinse tijd bedoeld voor wagenrennen
 Koninklijk Circus, Brusselse evenementenhal in een voormalig residentieel circus

Muziek 
 Circus (Eric Clapton)
 Circus (Britse band), een Britse band rond Mel Collins
 Circus (album van Circus), enige album van deze band
 Circus (Nederlandse band), een Nederlandse band afkomstig uit Rotterdam
 Circus (album van Argent), een album van Argent
 Circus (album van Britney Spears), een album van Britney Spears
 Circus (single), een nummer van Britney Spears
 Circus (album van Lenny Kravitz), een album van Lenny Kravitz
 Circus (nummer van Lenny Kravitz), een nummer van het gelijknamige album

Televisie en film 
 Circus (televisieprogramma), een televisieprogramma in 2009 uitgezonden door Ketnet
 The Circus, een film uit 1928 onder regie van Charlie Chaplin

Biologie 
 Kiekendieven, voor het geslacht van roofvogels met de naam Circus
 Circus (geslacht), een vogelgeslacht